Bahnhof Zimmern bezeichnet folgende Bahnhöfe oder Haltepunkte:

 Bahnhof Zimmern (b Grünsfeld) der Bahnstrecke Osterburken–Würzburg-Heidingsfeld
 Haltepunkt Zimmern bei Seckach der Bahnstrecke Neckarelz–Osterburken
 Haltepunkt Immendingen-Zimmern der Schwarzwaldbahn (Baden)